Los términos día o El Día pueden referirse, en esta enciclopedia:

 al día, una unidad de medida del tiempo;

Periódicos 
América
 a El Día, periódico de La Plata, Argentina;
 a El Día, periódico de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia;
 a El Día, periódico de La Serena, Chile;
 a El Día, periódico de Ecuador, ya desaparecido;
 a El Día, periódico de la República Dominicana;
 a El Día, periódico de México;
 a El Día,  periódico de Houston, Texas, Estados Unidos;
 a El Día, periódico de Montevideo, Uruguay;

España
 a El Día, periódico de Alicante, ya desaparecido;
 a El Día, periódico de Canarias;
 a El Día, periódico de Mallorca, ya desaparecido;
 a El Día, periódico de Madrid, ya desaparecido;
 a El Día, periódico de San Sebastián, ya desaparecido;
 a El Día, periódico de Zaragoza, ya desaparecido;
 a El Día de Ciudad Real, periódico de Ciudad Real;
 a El Día de Valladolid, periódico de Valladolid;

Radioemisoras 
 a El Día, radioemisora de Canarias (España);

Programas de televisión 
 a El Día, programa de televisión de la República Dominicana.